The Book of Mormon steht für:

 religiöse Schrift von Joseph Smith, siehe Buch Mormon
 The Book of Mormon (Musical), satirisches Musical (UA: 2011)